Gastón Andrés Lodico (Avellaneda, 28 de mayo de 1998) es un futbolista argentino. Juega como volante ofensivo y su equipo actual es Instituto de la Primera División de Argentina.

Vida personal 

Su apellido es sinónimo de historia en Lanús. Su familia está arraigada con el club de una manera muy especial. Sus tíos Carlos y José Lodico fueron parte del plantel que ascendió en 1976.

Carrera

Lanús 
En su infancia comenzó a deslumbrar en el club atlético  pampero, de Lanús oeste, en el cual comenzó sus primeros pasos en el futbol infantil, posteriormente jugó en Racing hasta llegar a Lanús el club donde Inició su carrera de muy pequeño, desde chico era un jugador con características muy relevantes, es considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino en los últimos años. Debutó el 28 de enero de 2018 en el empate contra Club Atlético Patronato. El 21 de marzo de 2018 convirtió su primer gol jugando para Lanús en contra de San Martín de San Juan por la fecha 24 de la Superliga Argentina. Se ha consagrado campeón con el conjunto granate en la sexta división, además logró ser finalista de la Copa Libertadores en la edición de 2017, perdiendo dicha serie contra Grêmio.

Ferencváros 

El 7 de enero de 2020, ficha en el Ferencváros de Budapest, el equipo más popular de Hungría, Lodico llegó en condición de préstamo para un periodo inicial de un año y medio, con opción de compra por una cifra cercana a 1,5 millones de dólares. Jugó 4 partidos anotó 1 gol y el "Gato" obtuvo el primer título de su corta carrera al consagrarse campeón, que venció 2-0 a Honvéd como visitante y sumó su 31° conquista en el fútbol húngaro.

Aldosivi 

Luego de su paso por Europa, el 2021 Lodico regresa a Argentina esta vez nuevamente a préstamo al Aldosivi, Fernando Gago quien era su entrenador lo pidió expresamente para jugar en el "tiburón". En el club fue figura, titular en la mayoría del campeonato, jugando 30 partidos y marcando en 4 oportunidades.

O'Higgins 
El 15 de febrero de 2022, a través de un comunicado en su sitio web, el Club Deportivo O'Higgins de la Primera División de Chile confirmó la cesión de Lodico desde Lanús por toda la temporada 2022. Su debut con el equipo de Rancagua se dio el 18 de febrero de 2022, en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022, cuando O'Higgins igualó 1-1 ante Huachipato en el Estadio El Teniente. Allí, Lodico ingresó a los 61' en reemplazo de Diego Fernández.

Estadísticas 
 Actualizado de acuerdo al último partido jugado el .

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias

Futbolistas de Avellaneda (Buenos Aires)
Futbolistas del Club Atlético Lanús
Futbolistas del Ferencvárosi Torna Club
Futbolistas del Club Atlético Aldosivi en los años 2020
Futbolistas del Club Deportivo O'Higgins en los años 2020